Рубио (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 38,75 км². Население — 218 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Покровителем города считается святая дева Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Rubió
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información de Rubió en la Diputación de Barcelona
 Mapa de Rubió en Google Maps

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны